Britney může být:

 Britney Spears, americká zpěvačka
 Britney (album), 2001
 Britney: For the Record, dokumentární film z roku 2008
 Britney (píseň, Busted), 2002